Steiß steht für:
 Steiß, ein Bereich am Gesäß
 Stoß, veraltet auch insgesamt für das Hinterteil von Menschen oder Tieren, bzw. bei Vögeln auch der Schwanz, siehe Steuerfeder

Steiß ist der Familienname von:
 Christian Friedrich Steiß (1754–1817), deutscher Bankier und Politiker
 Georg Steiß (* 1756), deutscher Politiker, Finanzminister im Großherzogtum Frankfurt und Senator in Frankfurt

Siehe auch:
 Steißbein
 Stais